Andie MacDowell – attrice e modella statunitense
 Edward MacDowell – compositore e pianista statunitense

Pagine correlate 
Macdowall
McDowell